L'édition 2017 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien John Millman et de l'Espagnol Nicolás Almagro. Ils sont respectivement remplacés par Marius Copil et Jürgen Zopp.

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Grigor Dimitrov.

En double, Oliver Marach et Mate Pavić décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Stockholm
Sport en Suède en 2017
Tennis en octobre 2017